El nombre Educa usado para un canal de televisión, puede hacer referencia a:
 Educa TV, canal de televisión de Ecuador.
 TV Educa Chile, canal de televisión de Chile.